Compositermes vindai  — вид термитов, единственный в составе монотипического рода Compositermes из подсемейства Apicotermitinae семейства Termitidae. Неотропика.

Распространение 
Южная Америка: Панама, Парагвай, Тринидад, Французская Гвиана.

Описание 
Мелкие термиты, длина тела около 4 мм. Каста солдат отсутствует; усики средней длины, состоят из 14 члеников. Рабочие мономорфные. Основная окраска беловато-жёлтая. Небольшие семьи термитов Compositermes vindai обнаружен под камнями или в крупных колониях термитов рода Cornitermes.

Размеры (в мм): максимальная ширина головы 0,84-1,01; максимальная ширина пронотума 0,52-0,64; ширина передней голени 0,12-0,15; длина задней голени 0,69-0,84..

Систематика 
Вид Compositermes vindai (и род Compositermes) был впервые описан в 2013 году американским энтомологом Рудольфом Шиффраном (Rudolf Scheffrahn, Fort Lauderdale Research and Education Center of the Institute for Food and Agricultural Sciences at the University of Florida) и отнесён к родовой группе Anoplotermes-group species из подсемейства Apicotermitinae (Termitidae). По своему строению близки к родам  и .

Этимология 
C. vindai был назван в честь тринидадца Винда Махараджи (Boudanath (Vinda) Maharajh; 1950—2009), помогавшего автору в исследовании американских термитов на протяжении 23 экспедиций в 1996—2008 гг.

См. также 
 Atlantitermes
 Compositermes bani
 Trinervitermes trinervoides

Примечания

Литература 
 
  https://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3652.3.6

Ссылки 
  
 termiteweb.com

Termitidae
Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 2013 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Монотипические роды таракановых